El Tiempo, quotidiano colombiano
El Tiempo, quotidiano ecuadoregno
El Tiempo, quotidiano honduregno
El Tiempo, quotidiano peruviano
El Tiempo, quotidiano regionale venezuelano dello Stato di Anzoátegui
El Tiempo, quotidiano regionale venezuelano dello Stato di Trujillo
Canal El Tiempo, canale televisivo a pagamento colombiano
Semanario El Tiempo, settimanale argentino